Список самых высоких зданий Армении — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Армении с высотой от 60 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

См. также 
 Список самых высоких зданий Еревана
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Европы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Армении
Армения
Армения
Выс